Popowo – frazione polacca del comune di Lipno nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Popowo – frazione polacca del comune di Tłuchowo nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Popowo – frazione polacca del comune di Będzino nel voivodato della Pomerania Occidentale
 Popowo – frazione polacca del comune di Wałcz nel voivodato della Pomerania Occidentale
 Popowo – frazione polacca del comune di Bargłów Kościelny nel voivodato della Podlachia
 Popowo – frazione polacca del comune di Grajewo nel voivodato della Podlachia
 Popowo – frazione polacca del comune di Międzychód nel voivodato della Grande Polonia
 Popowo – frazione polacca del comune di Oborniki nel voivodato della Grande Polonia
 Popowo – frazione polacca del comune di Wronki nel voivodato della Grande Polonia
 Popowo – frazione polacca del comune di Bledzew nel voivodato di Lubusz
 Popowo – frazione polacca del comune di Bytom Odrzański nel voivodato di Lubusz
 Popowo – frazione polacca del comune di Cewice nel voivodato della Pomerania
 Popowo – frazione polacca del comune di Stegna nel voivodato della Pomerania
 Popowo – frazione polacca del comune di Prostki nel voivodato della Varmia-Masuria